ʿAbd Allāh ibn al-Ḥusayn – primo re del Regno Hascemita di Giordania
 ʿAbd Allāh II ibn al-Ḥusayn – attuale monarca del Regno Hascemita di Giordania
 Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā, noto come Avicenna – medico, filosofo, matematico, logico e fisico persiano
 Ali ibn al-Husayn (Zayn al-'Abidin) – discendente del profeta Maometto, considerato quarto imam dai musulmani sciiti 
 Ali ibn al-Husayn, re dell'Hijaz – Sceriffo della Mecca
 Ali ibn al-Husayn – Emiro appartenente alla casa reale giordana
 'Alia al-Husayn – regina consorte di Giordania
 Faysal bin al-Husayn – principe e militare giordano
 Muna al-Husayn – madre dell'attuale Re Abd Allah II di Giordania
 Nūr al-Ḥusayn – moglie del defunto Re Ḥusayn di Giordania